Хильдегард Нойманн (, , Яблонне-в-Подьештеди,  — ?) — старшая надзирательница в концлагерях Равенсбрюк и Терезиенштадт.

Биография 
Хильдегард Нойманн начала свою службу в концентрационном лагере Равенсбрюк в октябре 1944 года, став сразу старшей надзирательницей. Поскольку она работала хорошо, её перевели в концлагерь Терезиенштадт в качестве руководителя всех надзирательниц лагеря. Хильдегард, по отзывам заключенных, была жестокой и беспощадной по отношению к ним.

Она контролировала от 10 до 30 женщин-полицейских и более 20 000 женщин-заключённых. Нойманн также способствовала депортации из Терезиенштадта более чем 40 000 женщин и детей в лагеря смерти Освенцим и Берген-Бельзен, где большинство из них были убиты. По оценкам исследователей, более чем 100 000 евреев были депортированы из лагеря Терезиенштадт и были убиты или умерли в Освенциме и Берген-Бельзене, ещё 55 000 погибли в самом Терезиенштадте.

Хильдегард Нойманн покинула лагерь в мае 1945 года и не понесла уголовной ответственности за свои преступления, так как её дальнейшая судьба осталась неизвестной.

Примечания

Ссылки 
 1943:Death and Resistance, pp. 419,The Holocaust Chronicle
 La catena di comando degli aguzzini (Italian),Il lager di Theresienstadt — [pp. 5-7], Olokaustos.org
 
 

Преступники Холокоста
Служащие концлагеря Равенсбрюк
Персоналии:Холокост в Германии
Персоналии:Холокост в Чехословакии
Концентрационный лагерь Терезин
Женщины-сотрудники концлагерей нацистской Германии